Osoby o tym nazwisku:
 Dominika Łakomska – polska aktorka 
 Iwona Łakomska – polska chemik